

Izvori 
 Rehak Danijel, Barinić Nenad, Belec Željko - 40. godina Hrvatskog nogometnog kluba "Radnički" (1963. – 2003.) - isječci iz tiska

1984-85 1
1984-85 Vukovar
Vukovar-1